Ива́н Васи́льевич Самыло́вский (, дер. Тупаново, Тотемский уезд, Вологодская губерния — , Москва) — советский дипломат и журналист. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б). Учился в Вологодской губернской школе советского и партийного строительства, затем окончил общественно-политический факультет Ленинградского восточного института (1932).

 1932—1933 гг. — сотрудник консульства СССР в Кульдже (Китай).
 1933—1936 гг. — на научной работе.
 1936—1939 гг. — вице-консул, и. о. генерального консула СССР в Кашгаре (Китай).
 1939 г. — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 1939—1942 гг. — генеральный консул СССР в Кашгаре (Китай).
 1942—1944 гг. — советник посольства СССР в Афганистане.
 1944—1947 гг. — заведующий Ближневосточным отделом НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
 1947—1948 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане.
 1948—1956 гг. — главный редактор радиовещания на страны Востока Комитета по радиовещанию при СМ СССР, начальник Управления радиовещания на страны Востока Государственного комитета по радиовещанию при СМ СССР.
 1957—1968 гг. — заведующий Отделом Ближнего и Среднего Востока и Африки Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами при СМ СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 11.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Биография на сайте Бабушкинского района Вологодской области

Умершие в Москве
Послы СССР в Афганистане
Консулы СССР в Кашгаре